Peppar kan avse:

 Peppar (vanlig) – en tropisk klängväxt från södra Indien som tillhör familjen pepparväxter som ger kryddorna svartpeppar, vitpeppar, grönpeppar och rödpeppar
Spanskpepparsläktet ‒ ett släkte i familjen potatisväxter
 Bärpeppar ‒  en art inom familjen potatisväxter
 Chilipeppar – en sortgrupp inom arten spanskpeppar
 Kryddpeppar – ett städsegrönt träd som tillhör familjen myrtenväxter
 Rosépeppar – den mogna frukten från de tropiska träden Schinus molle eller Schinus terebinthifolius 
 Sichuanpeppar – en krydda i det kinesiska köket från ett flertal växter i släktet Zanthoxylum

Se även
Paprika (olika betydelser)